Wilhelm Wehner ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Wehner (Verwaltungsjurist, † 1863) († 1863), deutscher Amtmann
 Wilhelm Wehner (Verwaltungsjurist, 1879) (1879–1972), deutscher Landrat und Provinzialdirektor

Siehe auch:
 Willy Wehner (* 1922), deutscher Neuerer
 William Wehner (1847–1928), deutschamerikanischer Unternehmer